Čilberk ist die slowenische Bezeichnung von:
 Burgruine Zeiselberg
 Ortsteil Zeiselberg von Magdalensberg